Luigi I di Melun, principe di Épinoy
Luigi II di Melun, figlio di Luigi I di Melun e di Elisabetta Teresa di Lorena, principe di Épinoy e duca di Joyeuse